El término mecanismo puede aplicarse en los siguientes contextos:

 En ingeniería mecánica se llama mecanismo a un conjunto de elementos rígidos, móviles entre sí, cuyo propósito es la transmisión de movimientos y fuerzas. Son las abstracciones teóricas del funcionamiento de las máquinas y de su estudio se ocupa la Teoría de mecanismos.
 En química un mecanismo de reacción es una descripción detallada de los diferentes pasos por los cuales ocurre una reacción química.
 En filosofía se denomina mecanicismo a una teoría según la cual los fenómenos naturales pueden ser explicados por las causas físicas. La doctrina del mecanismo en la filosofía viene en dos diferentes teorías. Estas doctrinas son metafísicas, pero ellas se diferencian en el alcance y ambiciones: la primera es una doctrina global sobre la naturaleza que se ha abandonado más o menos completamente; la segunda es una doctrina local sobre los seres humanos y sus mentes, que se disputa en la actualidad. Podrían distinguirse estas doctrinas como el mecanicismo universal y mecanicismo antropológico.
 'Mecanismo', en el contexto de la ciencia y en filosofía de la ciencia, alude en términos generales, a aquellos procesos cuya principal característica es la producción regular de cierto comportamiento en una entidad dada. En consecuencia, la noción de "mecanismo" está estrechamente relacionada con la de "causa" (p. ej. en Wesley Salmon), si bien hay autores que las distinguen entre sí (p. ej. Mario Bunge). Según el autor, un mecanismo es la entidad compleja (Stuart Glennan), las entidades y actividades (Peter Machamer) o la colección de procesos de un sistema (Mario Bunge) productivos del comportamiento de interés.